Daneels ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Daneels (* 1941), belgischer Ordensgeistlicher, Kurienerzbischof
 Lennerd Daneels (* 1998), belgischer Fußballspieler